All Good Things kan syfta på:

Musik 
All Good Things (musikalbum) – ett album från 2002 av Sissel
All Good Things: Jerry Garcia Studio Sessions – a box set by Jerry Garcia
All Good Things (Come to an End) – en sång från 2006 av Nelly Furtado
All Good Things (sång av Mandy Moore) – en sång av Mandy Moore från Wild Hope (2007)

TV och film 
All Good Things... (Star Trek: The Next Generation) – finalavsnittet av Star Trek: The Next Generation
All Good Things (film) – en film från 2010 med Ryan Gosling och Kirsten Dunst